

Cinema 
The Cowboy and the Lady  – cortometraggio western del 1911
The Cowboy and the Lady – film del 1915 diretto da Edwin Carewe
The Cowboy and the Lady – film del 1922 diretto da Charles Maigne
 La dama e il cowboy (The Cowboy and the Lady) – film del 1938 diretto da H.C. Potter

Letteratura
 Da donna a femmina (The Cowboy and the Lady) – romanzo di Diana Palmer del 1982

Musica
 The Cowboy and the Lady – album di Lee Hazlewood featuring Ann-Margret del 1969